Die Divizia Națională 2005/06 war die 15. Saison der höchsten moldauischen Spielklasse im Männerfußball. Die Saison begann am 13. August 2005 und endete am 28. Mai 2006. Vom 21. November 2005 bis 9. März 2006 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde zum sechsten Mal Sheriff Tiraspol.

Modus 
Die 8 Mannschaften traten an insgesamt 28 Spieltagen jeweils vier Mal gegeneinander an. Absteiger gab es nicht, da die Liga im folgenden Jahr auf 10 Vereine aufgestockt wurde.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Moldova 2005/06 auf rsssf.com (englisch)
 Ergebnisse und Tabelle wildstat.com

Einzelnachweise 

200506
Fußballsaison 2005/06